Bissingen-Nippenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Cajetan von Bissingen-Nippenburg (1806–1890), österreichischer Statthalter, württembergischer und deutscher Politiker
 Ernst Maria von Bissingen-Nippenburg (1774–1835), Landvogt in Heilbronn, Landtagsabgeordneter 
 Ferdinand von Bissingen-Nippenburg (1749–1831), österreichischer Landesgouverneur
 Ferdinand Ernst Cajetan von Bissingen-Nippenburg (1837–1919), württembergischer Politiker